

Жарчин — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жарчин — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства